Arkadiusz Michalski – sollevatore polacco
 Damian Michalski – calciatore polacco
 Łukasz Michalski – ex astista polacco
 Marcin Michalski – ex cestista polacco
 Radosław Michalski – ex calciatore polacco
 Teodoro Picado Michalski – politico costaricano